Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 2006 (The 2006 Women’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди женщин 2006) — 11-й чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин. Проводился с 27 сентября по 8 октября 2006 на арене Club de Campo Villa de Madrid в Мадриде, Испания.

Чемпионом стала сборная Нидерландов (ставшая чемпионом мира в шестой раз в своей истории), победившая в финале сборную Австралии со счётом 3:1. Бронзовым призёром стала сборная Аргентины (победитель предыдущего чемпионата 2002 года), победившая в матче за 3-е место сборную Испании со счётом 5:0.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по летнему Центральноевропейскому времени (UTC+02:00)

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

Группа B 

 Проходят в полуфиналы

Матчи за 5-12 места

Плей-офф

Полуфиналы

Игра за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 2006

Примечания

Ссылки 
Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве
Официальный сайт чемпионата

2006 (женщины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 2006